Васіл Спасов (* 1971) — болгарський шахіст. Гросмейстер.
 Дорофей (Спасов) (1830—1875) — єпископ Болгарської Православної Церкви, митрополит Скопський.
 Спасов Лука Семенович (1899—1955) — голова Ради народних комісарів Чуваської АРСР. Член ЦВК СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Любе Спасов (* 1949) — болгарський футбольний арбітр і функціонер. Арбітр ФІФА з 1990 по 1995 рік.
 Любен Спасов (* 1943) — болгарський шахіст, гросмейстер.
 Мирчо Спасов (1911—1991) — голова КДБ Болгарії в 1957—1963 роках.
 Нікола Спасов (* 1958) — болгарський футболіст і тренер.
 Радослав Спасов (* 1943) — болгарський кінооператор, кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Теодосій Спасов (* 1961) — болгарський джазовий музикант.

Болгарські прізвища